Colpo secco (Slap Shot) – film del 1977 diretto da George Roy Hill
 Slap Shot – videogioco per Sega Master System